Nanew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Nanew (* 1958), bulgarischer Ringer
 Wesselin Nanew (* 1987), bulgarischer Segler